«Таракан» — мультипликационный фильм 1988 года.

Сюжет 
Герой фильма — Таракан — находит для себя радость в мелких повседневных вещах. Мы видим несколько эпизодов из его жизни в сарае, поход в ресторан, который для тараканов расположен в полу настоящего ресторана, получение лишь корпуса телевизора вместо самого телевизора.

Создатели 

Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о насекомых
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года